Flint Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Flint Township (Arkansas)
 Flint Township (Illinois)
 Flint Township (Michigan)
 Flint Township (North Dakota)